Уїздецька сільська рада — Рівненська область, Здолбунівський район
 Уїздецька сільська рада — Рівненська область, Млинівський район